Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1976/1977 vanns av Hamburg från det dåvarande Västtyskland som i finalen slog Anderlecht från Belgien med 2-0.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1976/1977 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1976 i Europa
1977 i Europa
Fotbollssäsongen 1976/1977
1976/1977